Червлённая-Узловая:

 Червлённая-Узловая — станица в Шелковском районе Чеченской республики.
 Червлённая-Узловая — узловая железнодорожная станция Грозненского региона Северо-Кавказской железной дороги.